Amerikai Egyesült Államok
 Rock Creek (Alabama)
 Rock Creek (Adams megye, Illinois)
 Rock Creek (Hardin megye, Illinois)
 Rock Creek (Kalifornia)
 Rock Creek (Kansas)
 Rock Creek (Minnesota)
 Rock Creek (Boone megye, Nyugat-Virginia)
 Rock Creek (Raleigh megye, Nyugat-Virginia)
 Rock Creek (Ohio)
 Rock Creek (Baker megye, Oregon)
 Rock Creek (Gilliam megye, Oregon)
 Rock Creek (Texas)
 Kanada
 Rock Creek (Brit Columbia)
Hasonló
 Rockcreek, település Oregonban